Яхаги:

Фамилия
 Саюри Яхаги — сэйю.
 Другие значения
 Яхаги — крейсер.
 Яхаги — река в Японии на острове Хонсю